Préaux (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Préaux (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Préaux (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Préaux (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy

Zobacz też: Les Préaux – francuska gmina w departamencie Eure, w regionie Górna Normandia